Velasco est un nom de famille hispanique d'origine basque issu d'un prénom ancien (une autre forme est Blasco). Composé de l'agglutination de bele « corbeau » et du suffixe -xko « petit », ce nom signifie « petit corbeau » en basque.

Patronyme 

 Alan Velasco (né en 2002), footballeur argentin ;
 Andrés Velasco (né en 1974), acteur chilien ;
 Andrés Velasco (né en 1961), économiste et homme politique chilien ;
 Bernardino Fernández de Velasco y Benavides (1783-1851), un homme d'État, militaire, diplomate et poète espagnol ;
  (connu en 1588-1617), peintre espagnol, fils du peintre Luis de Velasco ;
 Danette Velasco Bataller (c.1980-), une modèle mexicaine ;
 Diego de Velasco le Jeune (mort en 1592), sculpteur et concepteur de retable espagnol ;
 Francisco de Velasco, vice-roi de Catalogne ;
 Francisco Ruiz Velasco (1972-), scénariste, dessinateur, coloriste mexicain de bande dessinée ;
 Giuseppe Velasco, peintre néo-classique sicilien ;
 Íñigo Fernández de Velasco (1635-1696), connétable de Castille et gouverneur des Pays-Bas espagnols ;
 Iván Velasco (1980-), coureur cycliste espagnol.
 Jean-Jacques Velasco (1946-), scientifique français du CNES, ufologue et ancien maire de Montgiscard (Haute-Garonne) ;
 Jesús Velasco (1967-), joueur espagnol de futsal ;
 José Miguel de Velasco Franco, président de la Bolivie ;
 Juan Fernández de Velasco y Tovar (1550-1613), connétable de Castille et gouverneur du duché de Milan ;
 Juan Velasco Alvarado (1910-1977), militaire et homme politique péruvien ;
 Julio Velasco (1952-), entraîneur de volley-ball argentin ;
  ;
 Luisa Sigea de Velasco (1522-1560), une poétesse et humaniste espagnole du  ;
 Louise Dellano y Velasco ou Louise de Llano (1662-1735), abbesse de l'abbaye de la Cambre ;
 Mario Velasco (né en 1979), animateur de télévision chilien ; 
 Simone Velasco (né en 1995), coureur cycliste italien ;
 Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728), compositeur et organiste espagnol de la période baroque.

Voir aussi 
 Passerelle Pérez Velasco, passerelle urbaine de La Paz (Bolivie)

Notes et références 

Patronyme basque